Brăești (Botoșani) ;
 Brăești (Iași) ;
 Brăești (Buzău) ;